Глушко́ — украинская фамилия. Известные носители:
 
 Глушко, Антон Кузьмич (Глушков; 1884—1919) — русский революционер.
 Глушко, Борис Владимирович (1903—1994) — агроном, Герой Социалистического Труда.
 Глушко, Валентин Петрович (1908—1989) — советский учёный в области ракетно-космической техники, академик АН СССР.
 Глушко, Василий Васильевич (1920—1998) — украинский советский геолог-нефтяник, член-корреспондент АН УССР.
 Глушко, Владимир Анатольевич (род. 1978) — российский музыкант, перкуссионист.
 Глушко, Иван (род. 1984) — латвийский футболист, полузащитник.
 
 
 Глушко, Николай Михайлович (род. 1938) — советский государственный деятель.
  (род. 1970) — канадский хоккеист украинского происхождения.
 Глушко, Сергей Витальевич (Тарзан; род. 1970) — стриптизёр, актёр и бодибилдер.
 Глушко, Сильвестр Васильевич (1896—1961) — украинский историк школы Михаила Грушевского.
 Глушко, Юлия Сергеевна (род. 1990) — израильская теннисистка.

Топонимы 
 Глушко — ударный кратер на видимой стороне Луны.

См. также